Hopfgartner ist der Familienname folgender Personen:

 Hannes Hopfgartner (* 1989), italienischer Eishockeytorwart
 Maximilian Hopfgartner (* 1992), österreichischer Basketballspieler